Voss peut désigner :

Toponyme

Norvège
Voss, bourgade.
Royaume de Voss, petit royaume situé dans le comté de Hordaland.

États-Unis 
 Voss, une communauté non incorporée du Dakota du Nord.

Personnes 

Alain Voss (1946-2011), auteur de bande dessinée français.
Andreas Voss (1857-1924), botaniste allemand.
Axel Voss (1963) , député allemand.
Carl Voss (1907-1994), joueur professionnel de hockey sur glace.
  (1724-1785), éditeur allemand, fondateur du journal Vossische Zeitung (français : La Gazette de Voss). 
Egon Voss (1938-), musicologue allemand.
 (1842-1920), entrepreneur allemand.
 (1880-1961), diplomate allemand.
 (1886-1936), religieux allemand.
 (1899-1943), militaire allemand.
Gérard Vossius dit Voss (1577-1624), philosophe néerlandais.
Gert Voss (1941-2014), acteur de théâtre allemand.
Hans-Alexander von Voss (1907-1944), officier allemand, membre du complot du 20 juillet 1944.
Hans-Erich Voss (1897-1969), contre-amiral allemand de la Seconde Guerre mondiale.
James S. Voss (1949-), astronaute américain.
Jan Voss (1936-), peintre français.
Janice E. Voss(1956-2012), astronaute américaine.
Jean Henri Voss (1751-1826), poète allemand.
Julius von Voß (1768-1832), écrivain allemand.
Jutta Voss (1942-), ancienne théologienne autrichienne.
Kurt Voss (1963-), acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain.
Martina Voss-Tecklenburg (1967-), entraîneuse de football féminin allemande.
Paul Voss (1986-), cycliste allemand.
Philip Voss (1936-2020), acteur anglais de théâtre, radio, télévision et cinéma.
Richard Voss (1851-1918), écrivain allemand.
Torsten Voss (1963-), athlète allemand.
Wally Voss (1958-1992), bassiste de hard rock américain.
Werner Voss (1897-1917), as allemand de l'aviation de la Première Guerre mondiale.
Hans-Erich Voss (1897-1969), contre-amiral allemand de la Seconde Guerre mondiale.
Zoe Voss (1990-), actrice de films pornographiques américaine.

Énergie 
VOSS, Volant de stockage solaire, est une solution de stockage d'énergie développé par la société Energiestro.

Société 
Blohm & Voss, constructeur d'hydravions allemand.

Culture 

Le Secret de Veronika Voss, film allemand sorti en 1982,
Peter Voss, le voleur de millions, feuilleton franco-hélvético-allemand transmis en 1977 sur la chaîne TF1.
, roman de Patrick White paru en 1957.

Autre 
 , eau en bouteille norvégienne.

Patronyme germanique